Luis I de Zweibrücken (; 1424 - 19 de julio de 1489) fue Conde Palatino y Duque de Zweibrücken y de Veldenz desde 1444 hasta su muerte en 1489.

Biografía 
Era el hijo menor del Conde Palatino Esteban de Simmern-Zweibrücken y de su esposa Ana, heredera del Condado de Veldenz, con quien se había casado en 1409. Aunque Ana murió en 1439, su viudo no obtuvo Veldenz de la familia de ella hasta 1444. Ese año, Esteban decidió cómo debían dividirse sus territorios a su muerte, concediendo Simmern a su hijo mayor, Federico, y Zweibrucken a su hijo menor Luis, combinándolo con Veldenz y la mayor parte del Condado de Sponheim.

Familia e hijos 
Contrajo matrimonio el 20 de marzo de 1454 en Luxemburgo con Johanna de Croÿ, hija del Conde Antonio I de Croÿ y de Margarita de Lorena-Vaudémont. Tuvieron los siguientes hijos:
 Margarita (1456-1527), desposó en 1470 al Conde Felipe de Nassau-Idstein.
 Gaspar (1458-1527).
 Juana (1459-1520), monja en Marienberg near Boppard
 Ana (1461-1520), monja en Marienberg near Boppard.
 Alejandro (1462-1514).
 David (1463-1478).
 Alberto (1464-1513), canónico en Estrasburgo y Köln.
 Catalina (1465-1542), Abadesa de Santa Inés, Trier.
 Felipe (1467-1489), canónigo en Estrasburgo.
 Juan (1468-1513), canónigo en Estrasburgo y Köln.
 Isabel (1469-1500), desposó en 1492 al Conde Juan Luis de Nassau-Saarbrücken.
 Sansón (1474-1480)

Ancestros

Referencias 

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken